Algersdorf ist

 Algersdorf (Kirchensittenbach), Ortsteil der Gemeinde Kirchensittenbach, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Algersdorf (Graz), Stadtteil im Stadtbezirk Eggenberg von Graz, Steiermark
 Valkeřice, eine Gemeinde im Okres Děčín, Tschechien
 Ostrężna, eine Ortschaft in der Gemeinde Przeworno, Powiat Strzeliński, Polen